Hawryschiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Hawryschiwka (Bar), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Bar
 Hawryschiwka (Lityn), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Lityn
 Hawryschiwka (Mahdalyniwka), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Mahdalyniwka
 Hawryschiwka (Winnyzja), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Winnyzja